Brenna bezeichnet:
 Brenna (Polen), Gemeinde im Powiat Cieszyński, Polen
 Brenna (Lombardei), Gemeinde in der Provinz Como, Italien
 Brenna (Toskana), Ortsteil der Gemeinde Sovicille in der Provinz Siena, Italien

Brenna ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Brenna (* 1970), US-amerikanischer Opernsänger (Heldentenor)
 Petter Brenna (* 1986), norwegischer Skirennläufer
 Tonje Brenna (* 1987), norwegische Politikerin
 Vincenzo Brenna (1747–1820), italienisch-russischer Architekt und Maler
 Wilhelm Brenna (* 1979), norwegischer Skispringer

Siehe auch:
 Brena